Ibrahima N'Diaye est un nom notamment porté par :

 Ibrahima N'Diaye (1948-), homme politique malien ;
 Ibrahima N'Diaye (1983-), joueur sénégalais de football ;
 Ibrahima N'Diaye (1986-), joueur sénégalais de handibasket.